Klarinetkwintet (Aho)
 Klarinetkwintet (Brahms)
 Klarinetkwintet (Mozart)